Максимиан — римский император (285—310)
 Св. Максимиан — архиепископ константинопольский в 431—434
 Максимиан — латинский поэт VI века
 Максимиан, епископ Равенны в 546—556
 Мученик Максимиан Мелитинский

См. также 
 Максимилиан

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки